Kulykiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Kulikowka/Куликовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tschernihiw, Rajon Kulykiwka, siehe Kulykiwka

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Kulykiwka (Saky)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Kulykiwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kamjanka, siehe Kulykiwka (Kamjanka)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Kulykiwka (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja, siehe Kulykiwka (Horodnja)

 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Kulykiwka (Itschnja)